Кюельлере () — топоним (основной тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Кюельлере — река, правый приток р. Улахан-Юрях, Красноярский край, координаты 70°36’с. ш. 98°10’в. д..
 Кюельлере — река, левый приток р. Кюель-Юрюелях, Республика Саха (Якутия), координаты 70°44’с. ш. 135°01’в. д..
 Кюельлере — река, правый приток р. Андай, Республика Саха (Якутия), координаты 65°18’с. ш. 117°02’в. д..
 Кюельлере — река, левый приток р. Мерчимден, Республика Саха (Якутия), координаты 70°09’с. ш. 119°31’в. д..
 Кюельлере — озеро, на левом берегу р. Сюнатас, Республика Саха (Якутия), координаты 69°32’с. ш. 151°36’в. д..
 Кюельлере — река, левый приток р. Укикиткан, Республика Саха (Якутия), координаты 56°11’с. ш. 130°53’в. д..

Примечания